Herrerenes 1500 meter i kortbaneløb på skøjter under vinter-OL 2018 fandt sted i februar 2018 i Gangneung Ice Arena in Gangneung, Sydkorea.

Resultater

Heats 
 Q – kvalificeret til semifinalen
 ADV – avanceret
 PEN – straf

Semifinaler 
 QA – kvalificeret til finale A
 QB – kvalificeret til finale B
 ADV – avanceret
 PEN – staf

Finaler

Finale B 
Seks skøjteløbere kæmpede om placeringer.

Finale A

Referencer 

Herrerenes 1500 meter